Sygietyński (forma żeńska: Sygietyńska, liczba mnoga: Sygietyńscy) – jedno z najrzadszych polskich nazwisk, używane współcześnie przez mniej niż 10 osób.

Liczba i występowanie nazwiska świadczyć może o pokrewieństwie osób posiadających takie nazwisko.

Sygietyńscy 
 Antoni Sygietyński (1850-1923) – polski krytyk literacki, muzyczny i teatralny
 Hanna Sygietyńska-Kwoczyńska – polski historyk sztuki, pisarka 
 Karol Sygietyński  (1847-1863) – 16-letni uczestnik powstania styczniowego
 Mira Zimińska-Sygietyńska nazwisko rodowe Maria Burzyńska (1901-1997) – polska aktorka, reżyser i pedagog
 Tadeusz Sygietyński (1896-1955) – polski kompozytor i dyrygent, założyciel "Mazowsza"

Polskie nazwiska